Сервий Сулпиций Галба (Servius Sulpicius Galba) е име на:

 Сервий Сулпиций Галба (понтифекс), едил 209, понтифекс 203-199 пр.н.е.
 Сервий Сулпиций Галба (претор 187 пр.н.е.)
 Сервий Сулпиций Галба (консул 144 пр.н.е.)
 Сервий Сулпиций Галба (консул 108 пр.н.е.), син на горния
 Сервий Сулпиций Галба (претор 54 пр.н.е.)
 рожденото име на римския император Галба (69 г.)